Raunchy — датская группа, играющая смесь современного металкора, индастриала, трэша и мелодик дэт-метала.

Raunchy переводится с английского как «распутный», «неряшливый».

Текущий состав 
 Майк Семески (Mike Semesky) — вокал
 Йеспер Тилстед  (Jesper Tilsted) — гитара
 Ларс Кристенсен (Lars Christensen) — гитара
 Йиппи Кристенсен  (Jeppe Christensen) — вокал, клавишные, программирование
 Йеспер Квист (Jesper Kvist) — бас-гитара
Мортен Тофт Хансен (Morten Toft Hansen) — ударные

История 

Группа была образована в 1994-м году. Однако до выхода полноценной дебютной пластинки (разные их песни и так попадали в различные сборники) пришлось ждать почти 7 лет. Местный лейбл Drug(s) издал дебютную пластинку Velvet Noise в 2001-м году, а годом позже она была переиздана Nuclear Blast Records, что позволило группе стать более известной в Европе. Спустя 2 года выходит их второй альбом Confusion Bay, который также был издан Nuclear Blast Records (в России компанией Irond Records). В 2005-м году группа разрывает соглашение с Nuclear Blast Records и начинает поиски нового лейбла, в связи с чем откладывается выход уже практически полностью записанного нового альбома. Подписав контракт с LifeForce Records в конце 2005-го года, группа объявила о дате выхода нового альбома. И в начале 2006 года выпустила свой третий альбом Death Pop Romance. 

Все их пластинки были спродюсированы небезызвестным в России Якубом Хансеном, который также продюсировал два альбома Amatory («Неизбежность» 2004 и «Книга мёртвых» 2006).

Группа является регулярным участником музыкальных фестивалей (Full Force, Wacken, Roskilde и других) проходящих в Европе.

В 2010 году группа закончила работу над своим новым, пятым по счёту студийном альбомом, который получил название A Discord Electric.

Дискография

Номерные альбомы

Синглы

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Лейбл звукозаписи
 Страница в проекте MySpace

Метал-группы Дании
Музыкальные коллективы Дании
Секстеты